Grupa Kawalerii Amhara
 Grupa Kawalerii Chełm
 Grupa Operacyjna Kawalerii Nr 2